Runowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Runowo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Runowo, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Runowo, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Runowo, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Runowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Runowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.